Альфа Этники 1976/1977 годов () — 41-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1976/1977
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1976 году
1977 год в Греции